Geografia:
 Estats Units:
 Holland (Arkansas).
 Holland (Carolina del Nord).
 Holland (Florida).
 Holland (Geòrgia).
 Holland (Illinois).
 Holland (Indiana)
 Holland (Iowa).
 Holland (Kansas).
 Holland (Kentucky) 
 Holland (Massachusetts)
 Holland (Michigan).
 Holland (Minnesota)
 Holland (Missouri)
 Holland (Nova Jersey).
 Holland (Nova York)
 Holland (Ohio)
 Holland (Oregon).
 Holland (Pennsilvània).
 Holland (Vermont).
 Holland (Texas).
 Holland (Virgínia).
 Holland (Wisconsin).
 New Holland (Dakota del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 New Holland (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 New Holland (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Holland Patent, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Hoek van Holland, localitat del centre de la costa occidental dels Països Baixos.
 Alemanya:
 Holland (Borgholzhausen) (Rin del Nord - Westfàlia)
 Holland (Eschikam) (Baviera)
 Klein Holland (Rin del Nord - Westfàlia)
 Nord-Holland (Hessen)
 Regne Unit: 
 Holland (Lancashire) al comtat de Lancashire.
 Holland al comtat de Lincolnshire.
 Holland Park, parc de Londres.
 Biografies:
 Holland Smith (Seale, Alabama, 1882 - San Diego, 1967), General del Cos de Marines dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
 Agnieszka Holland (Varsòvia, Polònia, 1948), directora de cinema i guionista polonesa.
 Bill Holland, pilot estatunidenc de curses automobilístiques.
 Charles Holland (Aldridge, West Midlands, 1908 - 1989), ciclista anglès.
 John L. Holland, psicòleg nord-americà.
 Lancelot Holland (1887 – 1941), almirall britànic durant la Segona Guerra Mundial.
 Tom Holland (1968), escriptor britànic d'obres literàries i acadèmiques.
 Tom Holland (actor) (1996), actor i ballarí anglès.
 Miscel·lània:
 Holland Open Software Conferentie, esdeveniment realitzat als Països Baixos que reuneix anualment la comunitat de programari lliure.
 Holland Casino, empresa de casinos dels Països Baixos.
 Holland (àlbum), àlbum del grup The Beach Boys (1973).